«Залп „Авроры“» — советский широкоформатный художественный фильм, который повествует о подготовке и проведении Великой Октябрьской революции в Петрограде в 1917 году через призму событий на легендарном крейсере «Аврора».

В ролях 
 Михаил Кузнецов — Ленин
 Владимир Татосов — Свердлов
 Юльен Балмусов — Дзержинский
 Иван Дмитриев — Дыбенко
 Сергей Яковлев — Антонов-Овсеенко
 Изиль Заблудовский — Подвойский
 Ефим Копелян — Лев Троцкий и полковник Радомыслов
 Инна Кондратьева — Фофанова
 Бруно Фрейндлих — командир «Авроры»
 Павел Луспекаев — толстый офицер
 Кирилл Лавров — комиссар «Авроры» Белышев
 Никита Подгорный — Керенский
 Владимир Белокуров — министр Временного правительства
 Михаил Иванов — министр Временного правительства
 Георгий Тейх — министр Временного правительства
 Владимир Зельдин — поручик Андроников
 Игорь Дмитриев — Гранович
 Зинаида Кириенко — Лиза
 Игорь Класс — Липатов
 Михаил Васильев
 Юрий Киреев
 Александр Калужский — Огнев

Ссылки 

Фильмы Юрия Вышинского
Фильмы СССР 1965 года
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Фильмы:Персонаж:Феликс Дзержинский
Фильмы:Персонаж:Яков Свердлов
Фильмы:Персонаж:Александр Керенский
Фильмы:Персонаж:Владимир Антонов-Овсеенко